Все́волод Никола́евич Дурдене́вский (,  — ) — российский и советский правовед. Доктор юридических наук, профессор Пермского, Московского, Минского, Иркутского и Свердловского университетов. Заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
В 1911 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1915 года — приват-доцент Московского университета по кафедре полицейского права.

Работа в Пермском университете 
В июле 1917 года был утверждён экстраординарным профессором по кафедре административного права Пермского университета, затем избран секретарем юридического факультета. В числе ведущих профессоров университета В. Н. Дурденевский входил в состав городской комиссии по высшей школе, рассматривавшей вопросы развития Пермского университета, увеличения объёмов его финансирования, выделения помещений для учебных аудиторий и вспомогательных служб. Летом 1919 г. вместе с сотрудниками и студентами эвакуирован в Томск.

По возвращении в Пермь активно работал в Пермском университете на факультете общественных наук, созданном на базе историко-филологического и юридического факультетов, обеспечивал преподавание целого ряда дисциплин: истории русского права, государственного (конституционного) права, административного права, теории политической экономии.

По воспоминаниям очевидцев лекции читал прекрасно, в совершенстве владел материалом и словом. Работал заместителем декана, деканом факультета. В составе делегации был командирован в Москву для доклада в центральных учреждениях о положении и нуждах Пермского университета, выезжал в университетские города России с целью ознакомления с новой литературой и пополнения фундаментальной библиотеки и кабинета государственных наук.

За подготовку и издание устава Пермского университета был отмечен благодарностью. Занимался научной работой, в местных изданиях опубликовал две статьи: «Понятие о социологии» (Сборник. «Пути науки». — Пермь, 1918); «Субъективное право и его основное разделение» (Сборник Общества исторических, философский и социальных наук при Пермском университете. — Пермь, 1918).

Дальнейшая деятельность 
С 1922 года работал профессором Московского (а также Минского, Иркутского и Свердловского государственного) университета.

1944—1961 гг. — эксперт-консультант Договорно-правового отдела МИД СССР: участвовал в качестве эксперта делегации СССР на Потсдамской конференции, Парижской мирной конференции, двух сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, Белградской конференции о режиме судоходства по Дунаю, принимал участие в подготовке мирных договоров 1947 года с Италией, Финляндией, Венгрией, Болгарией,Румынией; состоял членом советской группы Постоянной палаты третейского суда в городе Гааге, в 1957 году был избран членом исполкома Советской ассоциации международного права.

В. Г. Дурденевский — автор более 160 научных работ и в том числе значимых монографий.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Библиография 
Источник информации — электронный каталог РНБ:
 Наука и государственное строительство / Речь проф. В. Н. Дурденевского, произнес. в открытом заседании Совета 1 окт. 1917 г. — Пермь : Электротип. губ. земства, 1918. Без тит. л. — Прил. к: Отчет Перм. ун-та за 1917/18 учеб. г. — Экз. РНБ с автогр. авт.
 Послевоенные конституции Запада / Проф. В. Н. Дурденевский ; Ин-т сов. права. — Л. : Гос. изд., 1924. Вып.1: Соединенные Штаты ; Ирландия ; Польша ; Литва ; Латвия ; Эстония ; Финляндия. — Л. : Гос. изд., 1924. — 136 с. Вып.2: Германия ; Чехия ; Австрия ; Сербо-Хорвато-Словения ; Румыния. — Л. : Гос. изд., 1924. — 168 с.
 Иностранное конституционное право в избранных образцах : (С прил. текстов конституций) / Проф. В. Н. Дурденевский. — Л. : Гос. изд., 1925. — 261 с.
 Конституции Востока : Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. Япония / В. Н. Дурденевский и Е. Ф. Лудшувейт. — Л. : Гос. изд., 1926. — 180 с.
 Опыт библиографии общественных наук за революционное трехлетие : (1918—1920) / В. Дурденевский и С. Берцинский. — М. ; Л. : Гос. изд., 1925. — VIII, 270 с. Напеч. в Москве.
 Волостное земство и его задачи : (По закону 21 мая 1917 г.) / В. Н. Дурденевский. — Москва : Изд-во журн. «Народный учитель», 1917. — 32 с.
 Мелкая городская единица / В. Н. Дурденевский. — Москва : Д. Я. Маковский, 1917. — 31 с. — (Общедоступная политическая б-ка / Под общ. ред. Я. Д. Маковского ; № 37).
 Монархия или республика / В. Н. Дурденевский. — [Ставрополь] : Ставроп. союз кредит. И ссудосберегат. т-в, [1917]. — 30 с.
 Монархия или республика / В. Н. Дурденевский. — Москва : Д. Я. Маковский, 1917. — 31 с. — (Общедоступная политическая б-ка / Под общ. ред. Я. Д. Маковского ; № 4).
 Новый закон о милиции : (Врем. полож. 17 апр. 1917 г.) / В. Н. Дурденевский. — Москва : Задруга, 1917. — 29 с. — (Свободный народ ; № 29).
 Права и обязанности гражданина / В. Н. Дурденевский. — Москва : Д. Я. Маковский, 1917. — 32 с. ; 17 см. — (Общедоступная политическая б-ка / Под общ. ред. Я. Д. Маковского ; № 31).
 Право революции и право захвата / В. Н. Дурденевский. — Москва : Д. Я. Маковский, 1917. — 32 с. ; 17 см. — (Общедоступная политическая б-ка / Под общ. ред. Я. Д. Маковского ; № 53).

Примечания

Литература 
 Памяти профессора В. Н. Дурденевского // Известия вузов. Правоведение. — 1963. — № 4. — С. 163.
 Инзельберг В. Д. Дурденевский Всеволод Николаевич // Профессора Пермского государственного университета (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 43-44.

Ссылки 
 Памяти профессора В. Н. Дурденевского // Юридическая Россия.
 Дурденевский Всеволод Николаевич // Летопись Московского университета.

Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Юристы СССР
Юристы-международники
Преподаватели факультета общественных наук Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели факультета советского права МГУ
Преподаватели юридического факультета МГУ
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Преподаватели МГИМО
Авторы учебников права